Harrimania är ett släkte av svalgsträngsdjur som beskrevs av Friedrich Ritter 1900. Harrimania ingår i familjen Harrimaniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Harrimania